Hrvatska:
Miškovci ili Miškovići (Pag), gradsko naselje Paga

BiH:
Miškovci (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa